Schepel ist:

 der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Schepel (Ort)
 der Familiennamensbestand des Namens Hamminck-Schepel